

Cinema 
 Body and Soul – film del 1915 diretto da George Irving
 Body and Soul – film del 1920 diretto da Charles Swickard
 Body and Soul – film del 1925 diretto da Oscar Micheaux
 Body and Soul – film del 1927 diretto da Reginald Barker
 Anima e corpo (Body and Soul) – film del 1931 diretto da Alfred Santell
 Anima e corpo (Body and Soul) – film del 1947 diretto da Robert Rossen
 Il guerriero del ring (Body and Soul) – film del 1981 diretto da George Bowers
 Body and Soul – film del 2000 diretto da Sam Henry Kass

Letteratura 
 Prova a sorridere (Body and Soul) – romanzo di Jennifer Greene del 1986
 Body and Soul – romanzo di Peter David del 1993

Musica 
 Body and Soul – brano musicale jazz composto da Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton e Johnny Green
 Body and Soul – album di Coleman Hawkins del 1939
 Body and Soul – album di Billie Holiday del 1960
 Body and Soul – album di Al Cohn e Zoot Sims del 1973
 Body and Soul – album di Joe Jackson del 1984
 Body and Soul – EP dei The Sisters of Mercy del 1984
 Body and Soul – album dei Cabaret Voltaire del 1991
 Body & Soul – album di Keiko Terada del 1992
 Body & Soul – album di Rick Astley del 1993
 Body and Soul (Rick Nowels, Ellen Shipley) – singolo di Anita Baker del 1994
 Body and Soul – singolo di Tony Bennett e Amy Winehouse del 2011

Televisione 
 Anima e corpo (Body and Soul) – episodio della settima stagione di Star Trek: Voyager
 Body & Soul – serie televisiva statunitense